Luchthavenshuttle, een pendeldienst op luchthavens
Aerotrén, de shuttledienst op Mexico City International Airport
Skytrain, de shuttledienst op Changi, de luchthaven van Singapore
Airport Shuttle (Eindhoven), een stadslijn die Station Eindhoven rechtstreeks verbindt met Eindhoven Airport